La nazionale di pallavolo maschile della Guinea è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Guinea ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Guinea.

Risultati

Campionato mondiale

Campionato africano

Voci correlate
 Nazionale di pallavolo femminile della Guinea